Mesonoterus är ett släkte av skalbaggar. Mesonoterus ingår i familjen grävdykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grävdykare
Mesonoterus